Espumoso kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Espumoso (ort), Rio Grande do Sul, 
 Espumoso (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar